Прімейра ліга 2012—2013 — 79-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул втретє поспіль здобув Порту.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Віторія (Гімарайнш) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Португалії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2012—2013
Португалія
Португалія
2012 у португальському спорті
2013 у португальському спорті